Maxim kan syfta på:
 Maxim – filosofiskt begrepp
 Maxim (biograf) – en biograf i Birger Jarlspassagen på Norrmalm i Stockholm
 Maxim-Biografen – en biograf i Göteborg, se Majornas Biograf-Teater
 Maxim (tidskrift) – en internationell manlig tidning baserad i Storbritannien
 Maximteatern – en privatteater i Stockholm
 Danspalatset Maxim – en danslokal ,se Gävle södra station
 Lars & Maxim – en svensk tecknad serie
 Maximkulspruta – en modell av kulspruta

Personer
 MakSim (1983–), rysk popsångerska
 Sir Hiram Maxim (1840–1916), uppfinnaren av Maximkulsprutan
 Joey Maxim (1922–2001), amerikansk proffsboxare
 Karl Johann Maximowicz (1827–1891), rysk botaniker
 Maxim Afinogenov (1979-), rysk ishockeyspelare
 Maxim Sjostakovitj (1938–), rysk pianist och dirigent
 Maxim Lapierre (1985–), kanadensisk ishockeyspelare